Dit artikel biedt een overzicht van wedstrijden gespeeld door PSV in het Europees voetbal. Deze Nederlandse voetbalclub uit Eindhoven doet al sinds 1955 mee.

PSV was in het seizoen 1954/55 tweede geworden in de competitie, maar kampioen Willem II had afgezien van deelname zodat PSV de eerste Nederlandse club werd die Nederland in een officieel Europees toernooi vertegenwoordigde. PSV speelde die eerste Europese wedstrijd in Wenen tegen Rapid Wien. De Eindhovenaren verloren met 6-1. Het enige doelpunt van PSV werd gemaakt door Piet Fransen. Thuis won PSV met 1-0, wederom door een doelpunt van Fransen, maar was dus uitgeschakeld in de eerste ronde van het Europacup I toernooi. De eerstvolgende wedstrijd zou in het seizoen 1962/63 zijn. Na nog enkele jaren met en zonder Europees voetbal zorgde PSV in 1970/71 voor een verrassing door door te stoten tot de halve finale van het Europacup II toernooi, waar uiteindelijk Real Madrid te sterk bleek.

Sinds 1974 heeft PSV zich ieder jaar, onafgebroken (behalve het seizoen 2017/18), voor een Europese toernooi (Europacup I dan wel de UEFA Champions League, Europacup II en UEFA Cup) gekwalificeerd. In die tijd heeft PSV één keer de UEFA Cup (1978) en één keer de Europa Cup I (1988) gewonnen. In de seizoenen 1970/71 en 1974/75 werd de halve finale bereikt van het Europacup II-toernooi, in 1975/76 van de Europacup I en in 2004/05 van de Champions League.
Op 10 april 2008 speelde PSV haar 250e Europese wedstrijd. PSV speelde thuis tegen Fiorentina en verloor die wedstrijd met 0-2.

Jan Heintze is de speler met de meeste Europese wedstrijden voor PSV. Heintze speelde in totaal 76 Europese wedstrijden (inclusief de wedstrijd om de Europese SuperCup) voor PSV. Willy van de Kerkhof staat op de tweede plaats met 67 wedstrijden, en nummer drie is Ronald Waterreus met 65 Europese wedstrijden. Zonder twijfel is Willy van der Kuijlen Europees topschutter van PSV. Hij scoorde 29 keer. Harry Lubse is nummer twee met 18 doelpunten en Romario nummer drie met 15 doelpunten.

Statistieken
Resultaten van PSV in Europese bekertoernooien t/m 5 februari 2012 (PSV - Rapid Boekarest 2-1)

Europese wedstrijden per seizoen

N.B. Bij de uitslagen is de score van de thuisspelende club steeds als eerste vermeld.

Totaal aantal punten behaald voor UEFA Coëfficiënten: 476.5

Lijst van tegenstanders

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Nederland
 Deelnemers International Football Cup & Intertoto Cup Nederland
 Geschiedenis van PSV (voetbal)
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

PSV
PSV